Varoscha oder Waroscha (bulgarisch Вароша; griechisch Βαρώσια), aus dem osmanisch-türkischen varoş, abgeleitet vom ungarischen város (Stadt, Ort) steht für folgende Orte:

in Bulgarien
 Architektonisches und historisches Reservat Waroscha, in der bulgarischen Stadt Lowetsch
 Waroscha, ein historisches Stadtviertel der bulgarischen Stadt Blagoewgrad
 Waroscha, ein historisches Stadtviertel der bulgarischen Stadt Lowetsch
 Waroscha, ein historisches Stadtviertel der bulgarischen Stadt Pasardschik
 Waroscha, ein historisches Stadtviertel der bulgarischen Stadt Pernik
 Waroscha, ein historisches Stadtviertel der bulgarischen Stadt Rasgrad
 Waroscha, ein historisches Stadtviertel der bulgarischen Stadt Targowischte
 Waroscha, ein historisches Stadtviertel der bulgarischen Stadt Weliko Tarnowo

in Griechenland
 Varoscha einer der bulgarischen Namen der griechischen Stadt Edessa
 Varoscha, ein ehemaliges Viertel in der Stadt Giannitsa

in Zypern
 einen anderen Namen für das Stadtviertel Varosia in der Stadt Famagusta